Соревнования по метанию диска среди женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3 и 4 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Занявшая второе место россиянка Дарья Пищальникова в апреле 2013 года была дисквалифицирована за применение оксандролона. Олимпийский результат Дарьи был аннулирован, таким образом серебро перешло к китаянке Ли Яньфэн, а бронза к кубинке Ярелис Барриос.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Квалификация 
В финал выходят 12 лучших спортсменов по результатам квалификации.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Метание диска на Олимпийских играх